Flatow kan syfta på:

 Flatow, Westpreussen – tyska namnet på staden Złotów i Storpolens vojvodskap i västra Polen
 Flatow, Kremmen – ort, tidigare kommun, Kremmen, Brandenburg